Chad Rinehart – giocatore di football americano statunitense
 Gina Rinehart – imprenditrice australiana
 Mary Roberts Rinehart – romanziera, commediografa e giornalista statunitense
 Ron Rinehart – cantante statunitense